Henry Bulwer (1801-1872) – brytyjski polityk i arystokrata, 1. baron Dalling and Bulwer
 Henry Bulwer (1836-1914) – brytyjski urzędnik kolonialny, wysoki komisarz Cypru